SELENON () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 590 амінокислот, а молекулярна маса — 65 813.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки